Andrés Ibargüen – calciatore colombiano
 Andrés Ibargüen Andrews – cestista colombiano